Král, Kráľ ima več pomenov.

Osebnosti 
 Alois Král (1877—1972), češki speleolog.
 Alojz Král (?—1969), češki gradbeni inženir in pedagog.
 Fraňo Kráľ (1903—1955), slovaški pesnik in pisatelj.
 Janko Kráľ (1822—1876), slovaški narodni buditelj in pesnik.
 Josef Král (1853—1917]], češki klasični filolog in prevajalec.
 Oldřich Král (*1930), češki sinolog in prevajalec.
 Oldřich Král, češki pevec.
 Petr Král (*1941), češki pisatelj.
 Richard Král (*1970), češki hokejist.
 Václav Král (1936—2005), češki oblikovalec avtomobilov.

Kraji 
 Kráľ, vas in občina na Slovaškem.

Glej tudi 
 Kraal
 Kral